James Ogilvy (1430–1504) – szkocki arystokrata, 1. lord Ogilvy of Airlie
 James Ogilvie (zm. 1514) – szkocki duchowny katolicki, biskup Aberdeen
 James Ogilvy (zm. 1524) – szkocki arystokrata, 3. lord Ogilvy of Airlie
 James Ogilvy (zm. 1549) – szkocki arystokrata, 4. lord Ogilvy of Airlie
 James Ogilvy (zm. 1606) – szkocki arystokrata, 5. lord Ogilvy of Airlie
 James Ogilvy (zm. 1617) – szkocki arystokrata, 6. lord Ogilvy of Airlie
 James Ogilvy (zm. 1653) – szkocki arystokrata, 1. hrabia Findlater
 James Ogilvy (1586–1665) – szkocki arystokrata i wojskowy, 1. hrabia Airlie
 James Ogilvy (1615–1703) – szkocki arystokrata, 2. hrabia Airlie
 James Ogilvy (zm. 1711) – szkocki arystokrata, 3. hrabia Findlater
 James Ogilvy (1663–1730) – szkocki arystokrata i polityk, 4. hrabia Findlater i 1. hrabia Seafield
 James Ogilvy (zm. 1731) – szkocki arystokrata, 4. hrabia Airlie
 James Ogilvy (zm. 1764) – szkocki arystokrata, 5. hrabia Findlater i 2. hrabia Seafield1
 James Ogilvy (1714-1770) – szkocki arystokrata, 6. hrabia Findlater i 3. hrabia Seafield
 James Ogilvy (1750–1811) – szkocki arystokrata, 7. hrabia Findlater i 4. hrabia Seafield
 James Ogilvy-Grant (1817–1888) – szkocki arystokrata i polityk, 9. hrabia Seafield
 James Ogilvie-Grant (1876–1915) – szkocki arystokrata i wojskowy urodzony w Nowej Zelandii, 11. hrabia Seafield
 James Robert Bruce Ogilvy (ur. 1964) – brytyjski arystokrata, prawnuk króla Jerzego V

Zobacz też